Ташке́нтский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ташкентский переулок — переулок в Магнитогорске.
 Ташкентский переулок — переулок в Москве.
 Ташкентский переулок — переулок в городе Самаре.

Украина 
 Ташкентский переулок — переулок в Краматорске.

См. также 
 Ташкентская улица